Kaiping peut faire référence à :

 District de Kaiping (), dans la ville-préfecture de Tangshan, province du Hebei, République populaire de Chine ;
 Kaiping (), ville de la province du Guangdong ;
 Kaiping () également appelée Yuan Shangdu () ou Xanadu en anglais, une des appellations d'un palais d'été de Kubilai Khan situé sur des hauteurs.